Gajusz Juliusz Cezar (zm. 44 r. p.n.e.) – rzymski polityk, dyktator i pisarz
 Gajusz Juliusz Cezar (zm. 4 r. n.e.) – rzymski konsul, wnuk cesarza Oktawiana Augusta

Tytuły dzieł 
 Juliusz Cezar – sztuka Williama Szekspira
 Juliusz Cezar – opera Georga Friedricha Händla
 Gajusz Juliusz Cezar – książka Aleksandra Krawczuka
 Juliusz Cezar – film z 1953 r. w reżyserii Josepha L. Mankiewicza z Louisem Calhernem w roli głównej
 Juliusz Cezar – film z 1970 r. w reżyserii Stuarta Burge z Johnem Gielgudem w roli głównej
 Juliusz Cezar – film z 2002 r. w reżyserii Uliego Edela z Jeremy Sisto w roli głównej

Inne 
 Juliusz Cezar – krater na Księżycu